Кабеза де Венадо има више значења:

 Кабеза де Венадо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кабеза де Венадо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику